LH peut signifier :
 Hormone lutéinisante (luteinizing hormone)
 Leroy Haricot, quand on parle d'une maison,
 Légion d'honneur, plus haute décoration française
 Lecoanet Hemant, maison de haute couture Parisienne,
 Le Havre, la ville, en abrégé.
 Logarithmic hierarchy, un concept en informatique théorique

LH est un code, qui signifie :
 Le Havre, selon la liste des quartiers maritimes,
 Lüdinghausen, selon le code des plaques minéralogiques allemandes, 
 Lituanie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Lufthansa, selon le code AITA des compagnies aériennes,
 Hongrie, selon le code OACI des aéroports,
 LH, une galerie d'art installée en 2006 à Paris sur le modèle de la galerie polaris,

Code